Karl Schlechta ist der Familienname folgender Personen:
* Karl Schlechta (Philosoph) (1904–1985), österreichisch-deutscher Philosoph, Nietzsche-Forscher und Hochschullehrer
 Karl Schlechta (Fußballspieler) (1922–2016), österreichischer Fußballspieler und -trainer